7-й розыгрыш Кубка мира по волейболу среди мужчин прошёл с 22 ноября по 1 декабря 1991 года в пяти городах Японии с участием 12 национальных сборных команд. Обладателем Кубка в четвёртый раз в своей истории стала сборная СССР.

Команды-участницы 
 Япония — команда страны-организатора;
 СССР — чемпион Европы 1991;
 Южная Корея — по итогам чемпионата Азии 1991 (2-й призёр);
 Куба, США — по итогам чемпионата Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна 1991 (чемпион и 2-й призёр);
 Бразилия — чемпион Южной Америки 1991;
 Алжир — чемпион Африки 1991;
 Германия, Мексика, Иран, Тунис, Чили — по приглашению ФИВБ.

Система проведения 
12 команд-участниц на предварительном этапе были разбиты на две группы. 6 команд (по три лучшие из каждой группы) вышли в финальный этап, где по круговой системе разыграли места с 1-го по 6-е. Учитывались результаты игр команд между собой на первой стадии. Итоговые 7—12-е места по такой же системе разыграли команды, занявшие в группах первого этапа 4—6-е места.

Предварительный этап

Группа А 
Осака/Хиросима 

Осака
 22 ноября: СССР — Тунис 3:0 (15:4, 15:7, 15:5); США — Чили 3:0 (15:6, 15:5, 15:2); Япония — Мексика 3:0 (15:4, 15:5, 15:1).
 23 ноября: США — СССР 3:1 (15:13, 13:15, 15:13, 15:7); Тунис — Мексика 3:1 (12:15, 15:7, 15:12, 16:14); Япония — Чили 3:0 (15:2, 15:4, 15:3).
 24 ноября: СССР — Мексика 3:0 (15:7, 15:5, 15:11); Тунис — Чили 3:0 (15:11, 15:9, 15:8); США — Япония 3:2 (13:15, 15:6, 17:15, 13:15, 15:12).

Хиросима
 26 ноября: СССР — Чили 3:0 (15:3, 15:5, 15:4); Япония — Тунис 3:0 (15:2, 15:4, 15:9); США — Мексика 3:1 (11:15, 15:5, 15:6, 15:7).
 27 ноября: Мексика — Чили 3:1 (15:10, 16:14, 13:15, 15:11); США — Тунис 3:1 (15:1, 15:3, 13:15, 15:13); СССР — Япония 3:0 (15:10, 15:12, 15:11).

Группа В 
Гифу/Мацумото 

Гифу
 22 ноября: Куба — Алжир 3:0 (15:2, 15:1, 15:8); Германия — Иран 3:0 (15:4, 15:11, 15:6); Бразилия — Южная Корея 3:2 (10:15, 15:10, 12:15, 15:13, 15:9).
 23 ноября: Германия — Алжир 3:0 (15:9, 15:4, 15:6); Бразилия — Иран 3:0 (15:2, 15:7, 15:2); Куба — Южная Корея 3:1 (15:6, 15:13, 12:15, 15:11).
 24 ноября: Куба — Бразилия 3:0 (15:3, 15:7, 15:2); Алжир — Иран 3:0 (15:10, 15:9, 15:10); Южная Корея — Германия 3:2 (15:8, 5:15, 11:15, 15:10, 17:15).

Мацумото
 26 ноября: Куба — Иран 3:0 (15:5, 15:3, 15:2); Бразилия — Германия 3:1 (15:9, 15:7, 10:15, 15:12); Южная Корея — Алжир 3:1 (12:15, 15:12, 15:9, 15:3).
 27 ноября: Куба — Германия 3:1 (12:15, 15:9, 15:6, 15:8); Южная Корея — Иран 3:0 (15:12, 15:4, 15:5); Бразилия — Алжир 3:0 (15:0, 15:4, 15:3).

Классификационный раунд 
Токио 
Курсивом выделены результаты матчей первого этапа, пошедшие в зачёт классификационного раунда.

 29 ноября: Алжир — Мексика 3:2; Тунис — Иран 3:1 (15:9, 15:7, 14:16, 15:7); Германия — Чили 3:0.
 30 ноября: Германия — Мексика 3:0 (15:9, 15:4, 15:10); Тунис — Алжир 3:2 (15:13, 15:13, 9:15, 8:15, 15:10); Иран — Чили 3:2.
 1 декабря: Мексика — Иран 3:1; Германия — Тунис 3:0 (15:5, 15:7, 15:6); Алжир — Чили 3:2.

Финальный этап 
Токио 
Курсивом выделены результаты матчей первого этапа, пошедшие в зачёт финального.

 29 ноября: США — Южная Корея 3:1 (15:5, 8:15, 15:7, 15:5); СССР — Бразилия 3:1 (13:15, 15:13, 15:4, 15:5); Куба — Япония 3:0 (15:6, 15:4, 15:4).
 30 ноября: СССР — Куба 3:0 (15:10, 15:13, 15:9); США — Бразилия 3:2 (11:15, 15:7, 15:12, 12:15, 15:13); Южная Корея — Япония 3:2 (12:15, 7:15, 15:8, 15:12, 15:12).
 1 декабря: СССР — Южная Корея 3:0 (15:7, 16:14, 15:8); Куба — США 3:0 (15:9, 15:12, 15:8); Япония — Бразилия 3:1 (15:11, 15:9, 12:15, 15:11).

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Юрий Чередник, Евгений Красильников, Дмитрий Фомин, Олег Шатунов, Руслан Олихвер, Александр Шадчин, Сергей Кукарцев, Константин Ушаков, Сергей Горбунов, Юрий Коровянский. Главный тренер — Вячеслав Платонов.

 : Н.Альфонсо, Анхель Бельтран, Фредди Брукс, Идальберто Вальдес, Рикардо Вантес, Жоэль Деспайн, Рауль Диаго, Ласаро Марин, Феликс Мильян, Родольфо Санчес, Абель Сармьентос, Иосвани Эрнандес. Главный тренер — Орландо Блэквуд.

 : Брайан Айви, Увальдо Акоста, Карлос Брисено, Дэн Гринбаум, Дуглас Парти, Роберт Самуэльсон, Эрик Сато, Роберт Ствртлик, Джеффри Сторк, Стив Тиммонс, Скотт Форчун, Брент Хиллард. Главный тренер — Феликс Стурм.

Индивидуальные призы 
 MVP:  Дмитрий Фомин
 Лучший нападающий:  Дмитрий Фомин
 Лучший блокирующий:  Брайан Айви
 Лучший на подаче:  Рауль Диаго
 Лучший на приёме:  Но Чжин Су
 Лучший в защите:  Увальд Акоста
 Лучший связующий:  Син Ён Чхоль

Ссылки и источники 
 Кубок мира по волейболу среди мужчин 1991 на сайте www.worldcup2003.jp 
 Архив волейбольных результатов
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.

Кубок мира по волейболу
1991 год в волейболе
Международные соревнования по волейболу в Японии
Ноябрь 1991 года
Спорт в Японии в 1991 году